Argentina
San Ignacio (Misiones) — cidade da Província de Misiones
San Ignacio Miní — missão jesuíta na província de Misiones
Departamento San Ignacio - departamento da província de Misiones
San Ignacio (Córdoba) — comuna da província de Córdoba

Belize
San Ignacio/Santa Elena — cidade do distrito de Cayo

Chile
San Ignacio (Chile) — comuna da província de Ñuble

El Salvador
San Ignacio (El Salvador) — município do departamento de Chalatenango

México
San Ignacio (Sinaloa) — município do estado de Sinaloa

Paraguai
San Ignacio (Paraguai) — município do departamento de Misiones

Peru
San Ignacio (província) — província do departamento de Cajamarca
San Ignacio (distrito) —  distrito da província de San Ignacio

Ver também
 Santo Inácio

Desambiguação
Desambiguações de topônimos